Cole Cassels (né le  à Hartford, dans l'état du Connecticut aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Il est choisi au premier tour, en 85 position par les Canucks de Vancouver lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. Il commence sa carrière en 2015 avec les Comets d'Utica dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Generals d'Oshawa || LHO ||64 ||3 ||8 ||11 ||31 ||6 ||1 ||0 ||1 ||6 
|-
| 2012-2013 || Generals d'Oshawa || LHO ||64 ||15 ||28 ||43 ||61 ||9 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
| 2013-2014 || Generals d'Oshawa || LHO ||61 ||24 ||49 ||73 ||90 ||12 ||6 ||11 ||17 ||16
|-
| 2014-2015 || Generals d'Oshawa || LHO ||54 ||30 ||51 ||81 ||100 ||21 ||10 ||21 ||31 ||14
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH ||67 ||2 ||5 ||7 ||24 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
| 2016-2017 || Comets d'Utica || LAH ||66 ||6 ||5 ||11 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH ||69 ||7 ||19 ||26 ||70 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2 
|-
| 2018-2019 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||50 ||7 ||17 ||24 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||7 ||2 ||8 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH ||24 ||3 ||5 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||28 ||6 ||13 ||19 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville || LAH ||31 ||5 ||12 ||17 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Monsters de Cleveland || LAH ||70 ||6 ||19 ||25 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinstions

Ligue de hockey de l'Ontario 

 Il remporte la Coupe J.-Ross-Robertson avec les Generals d'Oshawa en 2014-2015.

 Il remporte la Coupe Mémorial avec les Generals d'Oshawa en 2014-2015.

Notes et références 

Attaquant de hockey sur glace
Naissance en mai 1995
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Monsters de Cleveland